Hands steht für:

 Handspiel im Fußball
 Hands (Band), US-amerikanische  christliche Metalcore- bzw. Post-Metal-Band
 Hands (Album), Musikalbum von Little Boots

Hands ist der Familienname folgender Personen:

 Greg Hands (* 1965), britischer Politiker der Konservativen Partei
 Israel Hands, britischer Pirat
 Marina Hands (* 1975), französische Schauspielerin
 Terry Hands (1941–2020), britischer Theaterregisseur
 Tony Hands (* 1969), englischer Squashspieler